Arquivo INI, um arquivo de configuração para aplicativos de computador
 Ini Kamoze, um artista de Reggae
 De acordo com a filosofia Rastafari, "INI" ou "I-and-I" ("Eu-e-Eu") é a personificação de alguém que vive por ideais rastafari, ou especificamente como alguém escolhe ver a si mesmo.

Desambiguação